Чемпионат Европы по дзюдо 1972 года проходил в городе Лейдсендам-Ворбург (Нидерланды) 13-14 мая.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на judoinside.com
 Judo — 1972 European Championships — Results Men (the-sports.org)

Спорт в Нидерландах в 1972 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Май 1972 года
Чемпионаты Европы в 1972 году
Международные соревнования по дзюдо в Нидерландах